The Wolf of Wall Street kan henvise til flere ting:
 The Wolf of Wall Street (bog)
 The Wolf of Wall Street (film fra 2013)
 The Wolf of Wall Street (film fra 1929)
 Jordan Belfort kendt som The Wolf of Wall Street